Cavegirl – film del 1985
 Cavegirl – serie TV britannica sitcom
 Cave Girl – fumetto statunitense pubblicato tra il 1952 e il 1955
 Cave Girl – album dei The Texreys del 2008